Ба́йден () — английская фамилия.

Известные носители:
 Байден, Бо (1969—2015) — американский юрист и политик, старший сын Джо Байдена.
 Байден, Джилл (род. 1951) — жена президента США Джо Байдена.
 Байден, Джо (род. 1942) — американский политик, 46-й президент США (с 2021), 47-й вице-президент США (2009—2017).
 Байден, Нейлия (1942—1972) — американская учительница и первая жена Джо Байдена.
 Байден, Хантер (род. 1970) — американский юрист, младший сын Джо Байдена.
 Байден, Эшли (род. 1981) — американская активистка и модельер, дочь Джо Байдена.

См. также 
 2012 VP113 — транснептуновый объект, которому предлагалось дать имя Байден.
 Семья Джо Байдена